Тази страница представлява сезон 2021/22 в ОФГ Стара Загора.

„А“ ОГ Стара Загора

Отбори

Класиране 

 На 23 март 2022 г. Чирпан (Чирпан), Миньор (Раднево) и Минерал (Овощник) са извадени от първенството.

Източници 
 Сезон 2021/22 в bulgarian-football.com

2021/22
Сезон 2021/22 във футбола